

Cinema 
 La donna è mobile (Forsaking All Others) – film del 1922 diretto da Émile Chautard
 La donna è mobile (Forsaking All Others) – film del 1934 diretto da W. S. Van Dyke

Teatro 
 Forsaking All Others – commedia di E.B. Roberts e F.M. Cavett, interpretata da Tallulah Bankhead nella produzione di Broadway del 1934